La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Novara qui s'impose face au club espagnol d'Igualada en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1991
Rink hockey en 1992
Rink hockey M2